Intellivision kan syfta på:

 Intellivision – en 16-bits tv-spelskonsol
 Intellivision (musikgrupp) – en musikgrupp från Sverige